

Patronyme 

 Aaron Paquette (1974-), artiste et homme politique albertain ;
 Brigitte Paquette (1960-), actrice québécoise ;
 Denise Paquette (1956-), écrivaine canadienne ;
 Eric Paquette (1965-), enseignant, génie industriel des structures métalliques ;
 Gabriel Alexandre Paquette (1866-1939), général français ;
 Gilbert Paquette (1942-), chercheur universitaire et homme politique québécois ;
 Gilles Paquette, homme politique québécois ; 
 Jean-Émile Paquette (1901-1993), général français ;
 Leo Paquette (1934-2019), chimiste organicien américain, père du dodécaédrane ;
 Mylène Paquette, rameuse québécoise ;
 Pierre Paquette (1930-2014), animateur à Radio-Canada ;
 Pierre Paquette (1955-), politicien québécois ;
 Renee Paquette, dite Renee Young, (1985-), présentatrice canadienne ;
 Stéphane Paquette, chanteur franco-ontarien ;
 Suzanne Paquette-Goyette (1908-2001), enseignante québécoise et récipiendaire de l'Ordre national du Canada ;

Toponyme 

 Saint-Venant-de-Paquette, municipalité de la MRC de Coaticook.